Il machete è un grosso coltello con una lama appuntita, liscia e tagliente da un solo lato, usato dalle popolazioni dell'America centromeridionale durante la raccolta della canna da zucchero per farsi strada nella foresta; si impiega anche come arma. Machete può riferirsi anche a:

Cinema
Machete – film statunitense del 1958 diretto da Kurt Neumann
Machete – film statunitense del 2010 diretto da Robert Rodriguez e Ethan Maniquis
Machete Kills – film statunitense del 2013 diretto da Robert Rodriguez e Marcel Rodriguez
Machete – Isador Machete Cortez, conosciuto come Machete, è un personaggio cinematografico, protagonista dei film Machete e Machete Kills e, come non protagonista, dei quattro film della serie Spy Kids

Televisione
Machete – serie televisiva filippina trasmessa dal 2011 e prodotta dalla GMA Network

Altro
Machete – soprannome del wrestler portoricano Ricky Vega
Machete – strumento musicale di origine portoghese
Machete cubano – arte marziale
 Machete Empire Records – casa discografica di hip hop